Via Marina – strada di Napoli
 Lungomare Falcomatà, detto anche Via Marina – strada di Reggio Calabria